Барон Густав Горн (; , , Финляндия — , ) — шведский фельдмаршал, сын Эверта Горна.

Биография 
Принадлежал к известному шведско-финляндскому дворянскому роду Горнов.

С 1640 года — полковник, с 1647 года — генерал-майор от кавалерии. В 1651 году вместе со своим двоюродным братом Хенриком Хенрикссоном Горном был возведён в баронское достоинство. С 1652 года — генерал-лейтенант. В 1653 году был назначен членом риксрода, а годом позже генерал-губернатором Ингерманландии и Кексгольмского лена.

С 1656 года — генерал, а с 1658 года — генерал-фельдцейхмейстер.

В 1663 году произведён в фельдмаршалы и назначен генерал-губернатором Бремена и Вердена.

Похоронен в кафедральном соборе Турку.

Образ в литературе 
Барон Густав Горн — один из главных героев исторического романа Виктора Кокосова «Струги на Неве», посвящённого русско-шведской войне 1656—1658 годов.

Примечания

Источники 
 Nordisk familjebok. B. 11. — Stockholm, 1909.

Фельдмаршалы (Швеция)
Похороненные в Кафедральном соборе Турку
Участники Русско-шведской войны 1656—1658